Jari kan syfta på:

 Jari (mansnamn) – finländskt mansnamn

Geografi

Brasilien 

 Jari –kommun, Rio Grande do Sul,

Se även
 Rio Jari

Indonesien 

 Desa Jari, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar